Schautzer ist der Familienname folgender Personen:

 Max Schautzer (* 1940), österreichischer Moderator
 Sabina Schautzer (* 1958), österreichische Politikerin (GRÜNE)